Amerikai Egyesült Államok
Fondo (Kalifornia)
 Olaszország
Fondo (Olaszország)

Egyéb
Fondo (metróállomás)